Miejscowości w USA:
 Deep Creek – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Accomack

Gminy w USA:
 Deep Creek (ang. Deep Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Deep Creek (ang. Deep Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yadkin